Лёгкая пехотная дивизия «Альпы» () — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии. Принимала участие во Второй мировой войне. Действовала на Западном фронте.

История 
Сформирована 25 марта 1945 юридически из призывников 34-й волны мобилизации Вермахта. Относилась сначала к 7-му военному округу, затем была переподчинена 18-му военному округу. Солдаты дивизии несли службу на границе с Францией. После нескольких боёв согласно решению Верховного командования от 28 марта 1945 года солдаты дивизии были направлены на доукомплектование 2-й горно-стрелковой дивизии и 212-й пехотной дивизии народного ополчения.

Местонахождение 
 с марта по апрель 1945 (Германия)

Подчинение 
 13-й армейский корпус СС 1-й армии группы армий «G» (апрель 1945)

Состав 
 1-й лёгкий пехотный полк «Альпы»
 2-й лёгкий пехотный полк «Альпы»
 Смешанный артиллерийский дивизион «Альпы»
 Сапёрная рота «Альпы»
 Рота истребителей танков «Альпы»

См. также 
 214-я пехотная дивизия
 Список дивизий вермахта и войск СС

Ссылки 
 Jager-Division-Alpen на Lexicon-der-Wehrmacht.de

Лёгкие пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1945 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
Егеря